Carl von Ewald kan syfta på:

* Carl von Ewald (1789–1866), dansk general
 Carl von Ewald (1852–1932), tysk statsman

Se även 

 Carl Ewald
 Carl Anton Ewald